Стрельба из лука на XXI летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
Международные соревнования по стрельбе из лука в Канаде